Juri Kudrasvos (né le  à Brampton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1969, il commence sa carrière avec les Rangers de Kitchener dans l'Association de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage amateur 1972 dans la Ligue nationale de hockey par les North Stars du Minnesota en , en . Il passe professionnel avec les Gears de Saginaw dans la Ligue internationale de hockey en 1972.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1969-1970 || Rangers de Kitchener || AHO ||11 ||2 ||3 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1970-1971 || Rangers de Kitchener || AHO ||59 ||15 ||14 ||29 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1971-1972 || Rangers de Kitchener || AHO ||49 ||12 ||25 ||37 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973 || Gears de Saginaw || LIH ||70 ||34 ||21 ||55 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Saginaw-Toledo || LIH ||69 ||21 ||42 ||63 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|1974-1975 || Goaldiggers de Toledo || LIH ||67 ||37 ||47 ||84 ||53 ||19 ||7 ||18 ||25 ||23
|- 
|1975-1976 || Goaldiggers de Toledo || LIH ||45 ||24 ||24 ||48 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || Goaldiggers de Toledo || LIH ||77 ||29 ||42 ||71 ||53 ||19 ||7 ||11 ||18 ||2

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1952
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des Gears de Saginaw
Joueur des Goaldiggers de Toledo
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Brampton (Ontario)